Pillar kan syfta på:
 Pillar – kristet rockband

Geografi

Antarktis 

 Pillar, Antarktis, bergstopp,

Kenya 

 Pillar (bergstopp i Kenya), Meru,

Storbritannien 

 Pillar (berg), England, Cumbria,